Antarcturus är ett släkte av kräftdjur. Antarcturus ingår i familjen Antarcturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Antarcturus